Efraín Villanueva (Barranquilla, 11 de febrero de 1982) es un escritor y periodista cultural colombiano.

Biografía

Barranquilla y Bogotá 
Hijo de Efraín Villanueva y Beatriz Angulo, nació en Barranquilla. Se convirtió en un lector de ficción a temprana edad y desde entonces cultivó la idea de convertirse en escritor. En 1998, su último año de secundaria en el Colegio San José, consideró estudiar periodismo y dedicarse al oficio de escribir. Sin embargo, estudió Ingeniería de Sistemas en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, en donde se graduó en 2005. Complementó sus estudios en 2007 con un posgrado en Gerencia de Proyectos de Sistemas en la Universidad del Rosario. Durante casi diez años ejerció su profesión en diferentes cargos y en proyectos de variadas industrias.

En 2011, Villanueva cambió de Ingeniería de Sistemas a la escritura. Ese mismo año, cofundó Tertulia Alternativa, un portal digital en el que escribió artículos de opinión, actualidad y tecnología hasta su cierre en 2014. Durante ese mismo periodo, a través de un concurso público, logró un espacio como bloguero en El Heraldo de Barranquilla, el periódico más prestigioso y reconocido de la Costa Norte colombiana.

En 2012, fue aceptado en el programa de posgrado de Creación Narrativa de la Universidad Central de Bogotá, en donde tomó clases con escritores como Óscar Godoy, Isaías Peña Gutiérrez y Julio Paredes. Luz y oscuridad, su proyecto creativo de tesis, fue una colección de cuentos supervisada por el escritor colombiano Roberto Burgos Cantor. Entre sus compañeros de clase más destacados está Constanza Martínez, literata y ganadora en 2010 del Premio de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor. En 2013 terminó su posgrado y abandonó definitivamente su carrera en tecnologías de información.

Iowa 
De 2014 a 2016, Villanueva estudió en la Maestría en Escritura Creativa en español en la Universidad de Iowa, donde recibió una asignación para enseñar español a estudiantes de pregrado. Allí asistió en talleres de ficción, poesía, no ficción, pero también tomó clases de la Maestría de Traducción Literaria y del Writer’s Workshop.

Junto con sus compañeros de Maestría ideó y organizó Subtitulados. El proyecto fue una serie de lecturas bimestrales para promocionar y presentar las obras de los estudiantes en una ciudad mayoritariamente hablante del inglés. Entre sus compañeros de clase se destacan la autora mexicana Andrea Chapela y el autor barranquillero Giuseppe Caputo.

Durante su estadía en Iowa, Villanueva ganó su primer concurso: El Tiempo del Minicuento, patrocinado por el periódico El Tiempo de Colombia. También colaboró con Iowa Literaria, la revista digital de la Maestría, en donde publicó reseñas de libros y entrevistas. Fue en esta revista donde debutó en la no ficción con el texto Crucigramas, una remembranza de la niñez que dedicó a su padre. En 2016 publicó Chucky, su primer texto de ficción, en la antología “Tenemos Miedo” de la revista Matera de Colombia.

Su proyecto creativo de tesis fue Crucigramas, una colección de textos de no ficción personales, supervisada por el escritor hondureño Horacio Castellanos Moya.

Dortmund 
En Iowa City, Villanueva conoció a su futura esposa. Al finalizar sus estudios, en 2016, la pareja decidió reubicarse en Alemania, su país natal.

Desde septiembre de 2016 hasta agosto de 2017 participó en el International Exchange Program en la Universidad Técnica de Dortmund. Sus estudios se enfocaron en la literatura estadounidense.

Carrera Literaria

Libros 
Villanueva ha escrito el grueso de su obra literaria en Alemania, pero enfocado en el mercado colombiano e hispanoamericano. Ha trabajado en proyectos de creación y edición de contenidos textuales y traducciones, pero se dedica principalmente al periodismo cultural. Ha sido colaborador independiente en diferentes medios impresos y en línea, entre los que se destacan Granta en español (España), las revistas culturales de El Heraldo (Colombia) y Literal Magazine (Estados Unidos).

Tomacorrientes inalámbricos 
Esta premiada novela de 2018 está influenciada por los primeros años de la vida de Villanueva en Alemania. El libro narra las vivencias de Alirio, un caribeño recién llegado a Europa, sus impresiones del Viejo Mundo y su encuentro con Sabeth, una fotógrafa alemana que sufre una crisis existencial.

Tomacorrientes fue galardonado con el Premio de Novela del Portafolio de Estímulos (un programa de la Secretaría de Cultura de Barranquilla que ofrece apoyos económicos de creación a artistas de la ciudad de la Secretaría de Cultura de Barranquilla) en 2017. El libro fue publicado por Collage Editores y debutó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá de 2018. Ese mismo año fue presentado en La Cueva de Barranquilla en un conversatorio entre el autor y el periodista y escritor Joaquín Mattos.

En una especie de carta pública dirigida al autor, el columnista Tulio Ramos Mancilla sugirió que “el gran mérito del libro, Efraín, es disimular la existencia de su espinazo, de esqueleto, de rigidez, y, no obstante, latir coherencia interna, parir orden a partir del caos, tal vez para representar con ello –y es mi opinión- la manera que tenemos los de esta partecita del planeta [el Caribe colombiano] de lidiar con la realidad”.

Guía para buscar lo que no has perdido 
Este libro, premiado con el XIV Concurso Nacional de Libro de Cuentos de la Universidad Industrial de Santander y publicado por la editorial de la universidad en 2019, consta de 8 relatos en las que los personajes son tan cotidianos como las situaciones a las que se enfrentan. La colección fue presentada en marzo de 2019 en un conversatorio entre el autor y el profesor de literatura y escritor Óscar Humberto Mejía Blanco en Bucaramanga.

El galardonado escritor colombiano Andrés Mauricio Muñoz aseguró que en Guía para buscar lo que no has perdido: “Villanueva exhibe en este libro de cuentos sus mayores destrezas, el oficio de un narrador decantado, acucioso, convencido, que no claudica ante los personajes que lo acechan hasta que los convierte en prosa, seguro de que ahí reside el único decoro que los redimirá del olvido. El Premio de la UIS descubre de nuevo una voz que será sin duda un referente de nuestra literatura”.

Adentro, todo. Afuera...nada 
En 2020, cuando los alemanes empezaron a acaparar papel higiénico durante la cuarentena Covid-19, Villanueva escribió una diatriba en redes sociales que se convirtió en una rutina diaria. Este ejercicio espontáneo se transformó en un diario personal y detallado sobre la pandemia en el que Villanueva captura el Zeitgeist de lo que ocurría en Alemania, sin perder de vista los eventos de su natal Colombia. Este libro contiene reflexiones, pensamientos, poemas y anotaciones que dan una idea del cambio de vida que provocó el virus.

El diario fue publicado en 2022 por la Editorial Mackandal, una casa editorial independiente del Caribe colombiano. El libro se presentó en La Cueva de Barranquilla en una conversación entre el autor y la periodista Ivonne Arroyo. Con Adentro, todo. Afuera…nada Villanueva tuvo su primera lectura en Alemania: el libro fue presentado en la Literaturhaus de Dortmund, en colaboración con la Universidad Técnica de Dortmund y el apoyo del profesor Walter Grünzweig.

Antologías

Tenemos miedo 
Esta fue una iniciativa de la Revista Matera de 2016, dirigida por Manuel Kalmanovitz. Recoge cuentos alrededor del tema del miedo y el horror. Villanueva colaboró con el cuento Chucky, que leyó también durante su lectura de graduación en Iowa City.

El Coi y otros cuentos 
Esta compilación de 2017 recoge los cuentos ganadores y finalistas del Concurso Nacional de Cuento de la Fundación La Cueva, dirigida por Heriberto Fiorillo. Villanueva fue finalista con su cuento Cinco cuadras a la redonda.

Cuentos cortos para esperas largas 
Esta colección de 2019 incluye los cuentos ganadores y finalistas del Concurso de cuentos cortos para esperas largas organizado por el Festival de Literatura de Pereira y la editorial Casa Creativa. Villanueva fue ganador con su cuento Nada de nada.

Especial Cuento Caribe II 
Esta compilación de 2019 fue una iniciativa de la Revista Víacuarenta de la Biblioteca Piloto del Caribe, dirigida y editada por Miguel Iriarte. Recoge voces de cuentistas del caribe colombiano, incluyendo el cuento Puerto Chimo de Villanueva.

Diario de la pandemia 
En 2020, la Revista de la Universidad de México, dirigida y editada por Guadalupe Nettel, compiló testimonios internacionales de “algunos de los mejores escritores de nuestra época” sobre la pandemia de COVID-19. Villanueva participó en la antología con su texto Día 1455, que posteriormente haría parte de su diario Adentro, todo. Afuera… nada.

El territorio ausente 
Aluvión, “un proyecto de crítica literaria y de formación de público lector” realizó un especial para recoger “voces migrantes del Caribe” con un enfoque centrado “más en la figura del autor(a) y menos en la del género”. En 2022, Villanueva fue invitado a una entrevista por Farides Lugo, directora y editora de dicha iniciativa. La antología también incluye fragmentos de Tomacorrientes inalámbricos y Adentro, todo. Afuera… nada.

Obras

Novelas 

 Tomacorrientes inalámbricos (2018)

Cuentos 

 Guía para buscar lo que no has perdido (2019)

Narrativa de no ficción 

 Adentro, todo. Afuera...nada (2022)

Antologías 

 Tenemos miedo. Cuento: Chucky (2016)
 El Coi y otros cuentos. Cuento: Cinco cuadras a la redonda (2018)
 Cuentos cortos para esperas largas (2019)
 Especial Cuento Caribe II. Cuento: Puerto Chimo (2019)
 Diario de la pandemia (2020)
 El territorio ausente (2022)

Periodismo Cultural

Reseñas de libros 

 Quiero ser artista (Estados Unidos, 2015), en Iowa Literaria
 Racimo (Estados Unidos, 2015), en Iowa Literaria
 Lecturas para la Copa América, (Colombia, 2016), en Revista Arcadia
 La hora de la estrella (Colombia, 2017), en la revista Latitud de El Heraldo
 Queridos antifeministas (Colombia, 2017), en la revista Latitud de El Heraldo
 Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado (Estados Unidos, 2017), en Literal Magazine
 Macondo visto desde afuera (Colombia, 2017), en la revista Latitud de El Heraldo
 Esto es agua (Estados Unidos, 2017), en Literal Magazine
 Relato de la inmigración (Colombia, 2017), en la revista Latitud de El Heraldo
 Flores rotas (Colombia, 2017), en la revista Latitud de El Heraldo
 'Tenía que probarlas’: Bukowski y sus mujeres ficcionalizadas (Colombia, 2018), en la revista El Dominicial de El Heraldo
 Desayuno en Tifanny’s (Colombia, 2018), en la revista El Dominicial de El Heraldo
 Un rayo de luz luminoso (Hiroshima de John Hesey) (Colombia, 2018), en la revista El Dominicial de El Heraldo
 Desde esta cámara oscura (Estados Unidos, 2018), en Literal Magazine
 Armas de destrucción matemática (Estados Unidos, 2018), en Literal Magazine
 Leyendo a Lolita en Teherán (Colombia, 2019), en la revista El Dominicial de El Heraldo
 Toda cultura es ficción (Estados Unidos, 2019), en Literal Magazine

Ensayos, opinión, actualidad, y otros artículos 

 Baloto de paz (Colombia, 2016), en Pacifista!
 La tierra es plana (Colombia, 2016), en Pacifista!
 Destripando historias (Estados Unidos, 2017), en Literal Magazine
 De mudanzas, estantes y libros (Colombia, 2017), en la revista Latitud de El Heraldo
 Eligiendo al nuevo líder del mundo libre (Estados Unidos, 2017), en Literal Magazine
 Fábricas de palabras (Estados Unidos, 2017), en Literal Magazine
 Aprendiendo cómo (no) escribir (Estados Unidos, 2017), en Literal Magazine
 The Dangers of 'Us' versus 'Them''' (Estados Unidos, 2017), en Little Village Magazine Tsondoku (Colombia, 2017), en la revista Latitud de El Heraldo Álbumes de fotos de subrayados (Colombia, 2018), en la revista El Dominical de El Heraldo Cuando los refugiados eran alemanes (Estados Unidos, 2018), en Literal Magazine 
 De confusiones y extrañamientos (Colombia, 2018), en Genio Tropical Piedras en el camino (Estados Unidos, 2018), en Literal Magazine AI Helped Me Write This Article (Estados Unidos, 2022), en Literal Magazine Perfiles 

 Sin lugar a dudas demente (Elizabeth Cochran) (Colombia, 2017), en la revista Latitud de El Heraldo Los libros son armas en la guerra de ideas (William Faulkner) (Colombia, 2017), en la revista Latitud de El Heraldo El modernista (Álvaro Cepeda Samudio) (Colombia, 2017), en la revista Latitud de El Heraldo El genio de la pañoleta (David Foster Wallace) (Colombia, 2017), en la revista Latitud de El Heraldo Adiós al teórico de la modernidad líquida (Zygmunt Bauman), (Colombia, 2017), en la revista Latitud de El Heraldo Regresando a casa (Zelda Fitzgerald) (Estados Unidos, 2018), en Literal Magazine A veces me pregunto cuál es mi verdadero nombre’ (Doris Lessing) (Colombia, 2018), en la revista El Dominical de El Heraldo El ‘descubridor’ que no supo lo que ‘descubrió’ (Cristóbal Colón) (Colombia, 2018), en la revista El Dominical de El Heraldo En un bosque lejano y espeso (Los hermanos Grimm) (Colombia, 2018), en la revista El Dominical de El Heraldo El fin de una hermosa amistad (Vladimir Nabokov) (Colombia, 2018), en la revista El Dominical de El Heraldo El padre de la bomba atómica (J. Robert Oppenheimer) (Estados Unidos, 2018), en Literal Magazine Debajo del iceberg (Ernest Hemingway) (Colombia, 2018), en la revista El Dominical de El Heraldo Propaganda de guerra (George Orwell) (Estados Unidos, 2018), en Literal Magazine La voz de los ojos azules (Frank Sinatra) (Colombia, 2018), en la revista El Dominical de El Heraldo Tengo un sueño (Martin Luther King) (Colombia, 2018), en la revista El Dominical de El Heraldo Hitler, sexo y mujeres (Adolf Hitler) (Colombia, 2018), en la revista El Dominical de El Heraldo De objeto a sujeto (Elisa Mújica) (Colombia, 2018), en la revista Latitud de El Heraldo La excepcionalidad de Susan Sontag (Estados Unidos, 2019), en Literal Magazine Las cápsulas de tiempo de Andy Warhol (Estados Unidos, 2019), en Literal Magazine ¡Sonríe, Jamaica! (Bob Marley) (Colombia, 2019), en La cháchara El Artículo Ludwig (Edgar Allan Poe) (Colombia, 2019), en la revista El Dominical de El Heraldo El minimalista no era Carver (Raymond Carver) (Estados Unidos, 2019), en Literal Magazine Bolívar en Europa (Simón Bolívar) (Colombia, 2019), en la revista El Dominical de El Heraldo El molde de Jane Austen (Colombia, 2019), en la revista El Dominical de El Heraldo El genio distraído que todo lo aplazaba (Leonardo da Vinci) (Estados Unidos, 2019), en Literal Magazine Cien años de la Bauhaus (Estados Unidos, 2019), en Literal Magazine El día en que Gabito conoció a su madre (Gabriel García Márquez) (Colombia, 2019), en la revista El Dominical de El Heraldo Adiós a Simone de Beauvoir (Colombia, 2019), en Las Artes La fotografía de Lewis Carroll (Estados Unidos, 2019), en Literal Magazine Gertrude Stein: celebridad y genio (Colombia, 2019), en la revista El Dominical de El Heraldo Las lecturas de George Orwell (Colombia, 2019), en la revista El Dominical de El Heraldo El envejecimiento de Simone de Beauvoir (Colombia, 2019), en la revista El Dominical de El Heraldo Sembradíos de maíz (Flannery O’Connor) (Estados Unidos, 2020), en Literal Magazine Del legado de Goethe, o cuando el mundo existe más allá de las narices (Estados Unidos, 2022), en Literal Magazine 

 Crónicas 

 Donar por dinero (España, 2016), Granta en español Dolor de patria (Colombia, 2016), en Vice Colombia Dolor de patria (Colombia, 2016), en Pacifista! Costeñitas en Colombia (Estados Unidos, 2017), en Roads and Kingdoms De azafatas y nazis (Estados Unidos, 2017), en Literal Magazine Fish broth in Barranquilla (Estados Unidos, 2017), en Roads and Kingdoms Refajo in La Calera (Estados Unidos, 2017), en Roads and Kingdoms Das verlorene Paradies (Estados Unidos, 2017), en Literal Magazine Tamal in Bogota (Estados Unidos, 2017), en Roads and Kingdoms 17 Things to Know Before You Go to Barranquilla (Estados Unidos, 2017), en Roads and Kingdoms Einfach ein Typ, der in ein anderes Land gezogen ist, weil er sich verliebt hat, (Alemania, 2018), en Huffington Post Deutschland Día de confinamiento 1455 (México, 2020), en Revista de la Universidad de México Día de confinamiento 1445 (Colombia, 2020), en La Cháchara Día de confinamiento 1438 (México, 2020), en Revés Día de confinamiento 1442 (Colombia, 2020), en La Revista Actual Día de confinamiento 1440 (Estados Unidos, 2020), en Literal Magazine Un día de trabajo (Estados Unidos, 2020), en Literal Magazine Entrevistas 

 ‘Ser escritor implica un descolocamiento perpetuo’ (Estados Unidos, 2015). Con Roberto Burgos Cantor y en cooperación con María Camila Vera, en Iowa Literaria ‘El ocio es la verdadera materia de la escritura’ (Colombia, 2016). Con Maximiliano Barrientos, en Revista Arcadia La Feria del Libro de Bogotá, una apuesta por la paz (Estados Unidos, 2016). Con Giuseppe Caputo, en Iowa Literaria ‘La literatura es un espacio para la creación, no para la prohibición’ (Colombia, 2016). Con Giuseppe Caputo, en la revista Latitud de El Heraldo Menciones en medios 

 La mirada de las pequeñas cosas (entrevista), (Estados Unidos, 2018), en Literal Magazine “El rompecabezas de Tomacorrientes inalámbricos” (reseña) (Colombia, 2018), en la revista El Dominical de El Heraldo Los cuentos del año (nota de prensa), (Colombia, 2018), en El Heraldo Ganadores VII Premio de cuento La Cueva (nota de prensa), (Colombia, 2018), en Fundación La Cueva Léase en silencio (reseña) (Colombia, 2018), en El Informador Efraín Villanueva y su ‘Tomacorrientes inalámbrico’ unen a Colombia con Europa (nota de prensa), (Colombia, 2018), en La Cháchara Las letras barranquilleras vuelan en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (nota de prensa), (Colombia, 2018), en Alcaldía de Barranquilla Las plumas caribes de la Filbo 2018 (nota de prensa), (Colombia, 2018), en El Heraldo Guía para buscar lo que no has perdido (reseña), (Colombia, 2019), en La Cháchara Los cuentos de Efraín Villanueva, guía versátil y eficaz (reseña), (Estados Unidos, 2019), en Literal Magazine Los cuentos de Efraín Villanueva, guía versátil y eficaz (reseña), (Colombia, 2019), en El Espectador Lecturas crossover (reseña), (Colombia, 2019), en Vivir en El Poblado 
 Concurso de literatura UIS 2018 - El vicio de los ganadores es escribir (entrevista), (Colombia, 2019), en El Frente Efraín Villanueva, promesa unicentralista de las letras (entrevista), (Colombia, 2019), en Noticentral Premios y honores 

 Ganador del Concurso El Tiempo del minicuento (Colombia, 2015)
 Ganador del Premio de Novela Distrito de Barranquilla (Colombia, 2017)
 Finalista del Concurso Zenda Un mar de historias (España, 2017)
 Finalista del VII Premio Nacional de Cuento La Cueva (Colombia, 2018)
 Ganador del XIV Premio Nacional de Libro de Cuentos (Colombia, 2018)
 Mención de honor en el X Concurso nacional de cuento breve y bueno (Colombia, 2019)
 Ganador del Concurso de cuentos cortos para espera largas (Colombia, 2019)
 Finalista del Concurso Zenda Nuestros héroes (España, 2020)
 Ganador del Concurso Zenda de reseñas (España, 2022)
 Finalista del Concurso Zenda Historias de mujeres'' (España, 2023)

Referencias 

Nacidos en Barranquilla
Escritores de Colombia